Manuel Merino ist der Name folgender Personen:

* Manuel Merino Rodríguez (1918–2001), spanischer Kameramann
 Manuel Arturo Merino de Lama (* 1961), peruanischer Politiker